

Топоніми

Село:
 Решітки — Черкаська область, Канівський район. Затоплене Канівським водосховищем у 1970-х роках.

Село:
 Решітки — Мінська область, Молодечненський район.

Село:
 Решітки — Брянська область, Стародубський район.